Медовая ловушка (), также горшок с медом () — практика спецслужб, связанная с использованием романтических или сексуальных отношений в политических целях, включая шпионаж. Медовый горшок или ловушка заключается в установлении межличностного контакта, зачастую сексуального характера, с человеком, который интересует спецслужбы в качестве источника информации или агента политического влияния. В качестве приманки могут использоваться как женщины, так и мужчины, в случае гомосексуальной ориентации объекта шантажа.

Шпионаж 
Медовые ловушки широко используются в шпионаже.

СССР 

 
В 1920—1930 годах в СССР за секретные операции среди творческой интеллигенции отвечал Яков Агранов. Он использовал в своих целях балерин Большого театра, а также актрис театра и кино. Приемам использования секса будущие агенты обучались в спецучилище созданном в 1931 году Вячеславом Менжинским.

По словам бывшего офицера ЦРУ Джейсона Мэтьюза, в СССР женщин-агентов готовили спецшколе в Казани. Эта школа была изображена в романе Мэтьюза "Красный воробей. В 2018 году по нему был снят одноименный фильм.

Во время холодной войны КГБ СССР использовал женщин-агентов, которых западная пресса называла «можно-девушки» () или «можнос» () для вербовки иностранцев, соблазняя их доступным сексом. В качестве приманки КГБ использовал женщин выдающихся внешних данных из числа актрис, манекенщиц и других профессий, предъявлявших высокие требования к внешнему виду. На жаргоне чекистов такие женщины назывались «ласточками». Одной из наиболее успешных «ласточек» была актриса Лариса Кронберг , с помощью которой в 1958 году КГБ  посла Франции в СССР Мориса Дежана.

 Сэр Джеффри и Галя
Сэр Джеффри Харрисон, посол Великобритании в Москве, стал объектом попытки шантажа КГБ в 1968 году. КГБ подослал в дипломатическую миссию привлекательную горничную по имени Галя. Сэр Джеффри попался в медовую ловушку, и Галя сказала ему, что были сделаны фотографии и что он будет разоблачен, если не пойдет на сотрудничество с КГБ. Разразился скандал, однако сэр Джеффри не был наказан, и он вскоре вышел на пенсию .

 Взлом посольства Швеции
Советский перебежчик Юрий Носенко подробно описал использование медовой ловушки в операции по проникновению в шведское посольство в Москве. В операции участвовала группа из двенадцати человек, включавшая взломщиков сейфов и других экспертов по взлому. По словам Носенко, агент КГБ заманила ночного сторожа посольства, а другой агент отвлек сторожевую собаку, накормив её мясом.

Чехословакия 
По данным ветерана ЦРУ Йонна Мендес чехословацкие агенты КГБ Карл Кехер и Хана Кехер использовали секс для проникновения в ЦРУ и сбора сверхсекретной информации. Пара работала в популярном вашингтонском «клубе свингеров», в котором было замечено не менее 10 сотрудников ЦРУ и один сенатор США.

ГДР 
Разведка Восточной Германии под руководством Маркусом Вольфом широко использовала «ласточек». Около 40 женщин были привлечены к ответственности за шпионаж в Федеративной Республике Германии.

КНР 
В 2009 году британская MI5 распространила среди сотен британских банков, предприятий и финансовых учреждений 14-страничный документ под названием «Угроза китайского шпионажа». В нём описывались широкомасштабные попытки Китая шантажировать западных бизнесменов сексуальными отношениями. В документе прямо предупреждается, что китайские спецслужбы пытаются развивать «долгосрочные отношения» и, как известно, «используют такие уязвимые места, как сексуальные отношения… чтобы заставить людей сотрудничать с ними».

См. также 
 Роковая женщина
 Салон Китти

Примечания 
Комментарии

Источники

Сексуальная верность
Разведка